6O, combinaison du nombre 6 et de la lettre O peut faire référence à :
 la Somalie, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs,

Voir aussi 
 ciseau

Code
Sigle de 2 caractères